

Sigle
Baltic News Service 
Banca nazionale svizzera

Codici 
 BNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barinas (Venezuela)
 bns – codice ISO 639-3 della lingua bundeli